DFB har flere betydninger:
 De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn – historisk forening
 Deutscher Fußball-Bund – Tysklands nationale fodboldforbund
 DFB-Pokal – tysk fodboldturnering